Tobalai (eiland), een Indonesisch eiland in de provincie Noord-Molukken
 Straat Tobalai, een Indonesische zeestraat tussen de eilanden Obi en Tobalai.